Третьєфонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 20 км на північ від Безансона, 24 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 163,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Третьєфонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Третьєфонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Третьєфонтен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Третьєфонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Третьєфонтен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона